Commichau bezeichnet:
 Commichau (Colditz), Ortsteil der Stadt Colditz im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Esche Schümann Commichau, Hamburger Sozietät

Commichau ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Commichau (1867–1942), deutscher Oberst, Generalarbeitsführer Sudetengau-Ost
 Bianca Commichau-Lippisch (1890–1968), deutsche Malerin
 Kristian Commichau (* 1959), deutscher Dirigent, Chorleiter und Universitätsdozent
 Gerhard Commichau (1933–2019), deutscher Rechtsanwalt